Wójtówka heißen folgende Orte in Polen:
Wójtówka (Bądkowo), Dorf in der Gmina Bądkowo, Powiat Aleksandrowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Wójtówka (Waganiec), Dorf in der Gmina Waganiec, Powiat Aleksandrowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Wójtówka (Lądek-Zdrój) (Voigtsdorf), Dorf in der Gmina Lądek-Zdrój, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Wójtówko, Dorf in der Gmina Jeziorany, Woiwodschaft Ermland-Masuren